Vesel je lahko:
 Vesel, moško osebno ime 
 Vesel, priimek več znanih ljudi